Aksakowo () ist ein Ortsname:

in Russland
 Aksakowo (Baschkortostan, Belebei), Dorf im Rajon Belebei, Republik Baschkortostan
 Aksakowo (Baschkortostan, Jermekejewo), Dorf im Rajon Jermekejewo, Republik Baschkortostan
 Aksakowo (Baschkortostan, Karmaskaly), Dorf im Rajon Karmaskaly, Republik Baschkortostan
 Aksakowo (Moskau, Mytischtschi), Dorf im Rajon Mytischtschi, Oblast Moskau
 Aksakowo (Moskau, Schachowskaja), Dorf im Rajon Schachowskaja, Oblast Moskau
 Aksakowo (Orenburg), Dorf in der Oblast Orenburg
 Aksakowo (Samara), Dorf in der Oblast Samara
 Aksakowo (Tula), Dorf in der Oblast Tula
 Aksakowo (Uljanowsk), Dorf in der Oblast Uljanowsk
 Aksakowo (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir
 Aksakowo (Rajon Neman), aufgegebener Ort im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad

in Bulgarien
 Aksakowo (Bulgarien), Stadt im Nordosten von Bulgarien